

Persone 

Il cognome Cavalli può riferirsi a:

 Alberto Cavalli – pittore italiano, allievo di Giulio Romano
 Alberto Cavalli – politico italiano, presidente della provincia di Brescia
 Ambrogio Cavalli conosciuto anche come Ambrogio da Milano – teologo italiano, bruciato come eretico dall'Inquisizione romana
 Atanasio Cavalli – religioso e astronomo italiano
 Antonio Cavalli – avvocato e politico italiano
 Cristina Cavalli – ex ginnasta italiana
 Emanuele Cavalli – pittore italiano, fratello di Giuseppe
 Ennio Cavalli – poeta e giornalista italiano
 Enrico Cavalli – pittore italiano
 Enzo Cavalli – ex triplista italiano
 Ferdinando Cavalli – politico italiano
 Filippo Cavalli – calciatore italiano, di ruolo portiere
 Francesco Cavalli – compositore italiano
 Giacomo Cavalli o Jacques de’ Cavalli – vescovo italiano
 Gian Giacomo Cavalli – poeta italiano, in lingua genovese
 Gian Marco Cavalli – scrittore, orafo e scultore italiano del primo Rinascimento
 Giovanni Cavalli – militare, inventore e politico italiano
 Giacomo Cavalli – militare e politico italiano
 Giulio Cavalli – attore, scrittore, regista e politico italiano
 Giuseppe Cavalli – fotografo italiano
 Guido Cavalli – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Jean-Michel Cavalli – allenatore di calcio ed ex calciatore francese
 Johan Cavalli – calciatore francese, di ruolo centrocampista
 Luigi Cavalli – politico italiano
 Luigi Luca Cavalli-Sforza – genetista italiano
 Marina Giulia Cavalli – attrice italiana
 Marta Cavalli – ciclista su strada e pistard italiana
 Olimpia Cavalli – attrice italiana
 Patrizia Cavalli – poetessa italiana
 Raffaella Cavalli – cantante italiana
 Roberto Cavalli – stilista italiano
 Simone Cavalli – calciatore italiano
 Sisto Cavalli – calciatore svizzero, di ruolo attaccante
 Valeria Cavalli – attrice italiana

Altro 

 Cavalli – antica e nobile famiglia di Verona
 Cavalli – film del 2011 diretto da Michele Rho
 Cavalli (Kavaliči) – agglomerato dell'insediamento capodistriano di Sant'Antonio
 Cavalli Marci – gruppo cabarettistico italiano
 Palazzo Cavalli – edificio di Venezia, ubicato nel sestiere di San Marco
 Stadio Nino Cavalli – stadio di baseball di Parma, non più esistente
 Cavalli – album dei Fast Animals and Slow Kids del 2011

Pagine correlate 

 Cavallo (disambigua)

Altri progetti